Coina puede referirse a:

 Coina, localidad de Portugal.
 Coina, localidad de Perú.